Де Брито — фамилия. Представители:
 Де Брито, Жан Карлос (род. 1995) — бразильский футболист.
 Де Брито, Эрминио (1914—?) — бразильский футболист, участник Чемпионата мира 1938 года.